Imię i nazwisko Julius Müller nosili lub noszą m.in.:
 Julius Müller (1801–1878) – niemiecki teolog protestancki
 Julius Müller (1903–1984) – niemiecki lekkoatleta, skoczek o tyczce, olimpijczyk z 1928 i 1936
 Julius Müller (1938–2017) – niemiecki lekkoatleta, chodziarz, olimpijczyk z 1968